Bloomberg kan henvise til flere artikler:

 Bloomberg L.P. – markedsdata og nyhedsbureau
 Michael Bloomberg – person